A Barcelona jelentései:

Barcelona, Spanyolország második legnagyobb városa, Katalónia fővárosa
Barcelona (tartomány), Spanyolország egyik tartománya
Barcelona, a venezuelai Anzoátegui állam fővárosa
Barcelona (album), Freddie Mercury és Montserrat Caballé 1988-as közös albuma
Barcelona (dal), Freddie Mercury és Montserrat Caballé 1987-es kislemeze
FC Barcelona, katalán labdarúgócsapat
FC Barcelona (kézilabda), katalán kézilabdacsapat
Barcelona Sporting Club, ecuadori labdarúgócsapat